

Gebieden 
Tena (Colombia), gemeente in Colombia
 Tena (Ecuador), stad en bestuurseenheid in Ecuador
Tena (kanton), kanton in Ecuador
La Tena, bestuurslaag in Indonesië

Personen 
Natalia Tena (1984), Spaans-Engels actrice en zangeres
Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio (1861–1929), Spaans journalist en zakenman
Tena Desae (1987), Indisch actrice en model
Tena Lukas (1995), tennisspeelster uit Kroatië

Overig 
TENA (merk), merk voor incontinentiemateriaal